

En général 
 « Vasco » signifie basque en espagnol.
 « Vasco » est un prénom portugais et italien
 Vasco est un héros et une série de bande dessinée créé par le dessinateur Gilles Chaillet.
Club de Regatas Vasco da Gama, le célèbre club omnisports brésilien de Rio de Janeiro.

Dans l'industrie 
 VASCO était une société spécialisée dans la sécurité sur Internet, et renommée OneSpan in 2018.
 VASCO est l'acronyme de Vietnam Air Service Company, filiale de Vietnam Airlines.
Vasco2 est un projet qui a pour objectif la valorisation biologique des fumées industrielles en vue d'une culture de microalgues à des fins de production d'un biocarburant.

Personnages célèbres ayant Vasco pour prénom 
 Vasco de Gama, un explorateur et navigateur portugais.
 Vasco Núñez de Balboa, un conquistador espagnol.
 Vasco Fernandes, plus connu sous le nom de Grão Vasco (le Grand Vasco), un peintre portugais.
 Vasco dos Santos Gonçalves, un général et premier ministre portugais du .

Patronyme 
 Justo Vasco (1943-2006), écrivain et traducteur cubain, auteur de roman policier.

Cinéma 
 Vasco, film d'animation  de Sébastien Laudenbach (2010).

Prénom masculin
Prénom portugais